Brother Jonathan bezeichnet: 

 Brother Jonathan (Schiff), einen 1851 in Dienst gestellten Raddampfer
 Brother Jonathan (Symbolfigur), eine amerikanische Symbolfigur
 Brother Jonathan (Lokomotive), eine 1832 in Dienst gestellte Dampflokomotive